Толкачёв — фамилия.
 
Известные представители:
 Толкачёв, Адольф Георгиевич (1927—1986) — советский инженер в области радиолокации и авиации; агент ЦРУ (1979—1985).
 Толкачёв, Александр Никитович (1946—2015) — советский и российский художник-постановщик кино.
 Толкачёв, Борис Викторович (род. 1966) — советский и российский футболист.
 Толкачёв, Василий Андреевич (1922—1944) — Герой Советского Союза.
 Толкачёв, Виталий Антонович (род. 1934) — советский и белорусский физик.
 Толкачёв, Владимир Николаевич (род. 1951) — российский джазовый музыкант, руководитель биг-бэнда.
 Толкачёв, Вячеслав Ильич (род. 1948) — советский биатлонист.
 Толкачёв, Григорий Васильевич (1919—1943) — Герой Советского Союза.
 Толкачёв, Дмитрий Николаевич (род. 1986) — белорусский футболист.
 Толкачёв, Зиновий Шендерович (1903—1977) — советский и украинский художник.
 Толкачёв, Илья Борисович — хормейстер, регент Патриаршего хора Храма Христа Спасителя.
 Толкачёв, Константин Борисович (род. 1953) — председатель Курултая Республики Башкортостан.
 Толкачёв, Леонид Азарьевич (1926—1998) — советский хозяйственный деятель.
 
 
 Толкачёв, Олег Михайлович (род. 1948) — государственный деятель, член Совета Федерации.
 Толкачёв, Семён Львович (1907—1970) — советский пианист.
 Толкачёв, Сергей Анатольевич (1874—1942) — русский и советский химик.
 Толкачёв, Фёдор Иванович (1905—1970) — металлург, Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Толкачёвы — дворянский род.